Центра́льная уса́дьба — словосочетание, определяющее главное здание в усадьбе, что в русской традиции понимается как отдельное поселение, комплекс жилых, хозяйственных, парковых и иных построек, а также, как правило, усадебный парк, составляющих единое целое.

Центральная усадьба колхоза (совхоза) — в советское время так назывался управленческий центр колхоза или совхоза (правление, дирекция), а иногда и населённый пункт, где этот центр находился, если в хозяйство входили несколько населённых пунктов.

Населённые пункты в России:
 Центральная Усадьба — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Центральная Усадьба 3-го Госконезавода — село в Куединском районе Пермского края.
 Центральная Усадьба Бобровского Лесничества — посёлок в Бобровском районе Воронежской области.
 Центральная усадьба госхоза «Минеральный» — населённый пункт в Надтеречном районе Чеченской Республики.
 Центральная усадьба плодосовхоза — посёлок в Орловском районе Кировской области.
 Центральная усадьба совхоза «15 лет Октября» — посёлок в Саратовском районе Саратовской области.
 Центральная усадьба совхоза «Выдвиженец» — посёлок в Ртищевском районе Саратовской области.
 Центральная усадьба совхоза имени Калинина — посёлок в Каменском районе Пензенской области.
 Центральная Усадьба совхоза Маяк — населённый пункт в Иссинском районе Пензенской области.
 Центральная Усадьба совхоза «Надеждинский» — населённый пункт в Сердобском районе Пензенской области.
 Центральная Усадьба совхоза «Новоорский» — село в Новоорском районе Оренбургской области.
 Центральная Усадьба совхоза «Пугачёвский» — посёлок в Аннинском районе Воронежской области.
 Центральная усадьба совхоза «Сурский» — посёлок в Сурском районе Ульяновской области.
 Центральная усадьба совхоза «Уваровский» — посёлок в Иссинском районе Пензенской области.